Le terme malheureux peut faire référence :
 au malheur, inverse du bonheur ;
 à la dépression ;
 à Cap Malheureux, un village ;
 aux nombres malheureux.